Сен-Рик'є́, Сен-Рік'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північ від Парижа, 37 км на північний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 464 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1094,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Сен-Рик'є
 Сен-Рик'є на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Рик'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Рик'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Рик'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма